Christian Winther kan referere til flere personer:
 Christian Winther (digter) (1796-1876)
 Christian Winther (journalist) (1914-1990)
 Christian Winther (videnskabsmand) (1873-1968)